Ме́ри Кри́стийна Мя́келя (; род. 20 ноября 1992, Ориматтила, Финляндия) — финская легкоатлетка, специализирующаяся на тройном прыжке; член сборной Финляндии на летних Олимпийских играх 2016 и 2020 годов.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны тройным Финляндии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года